

Des Pâques pour deux enfants 
Cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1969).

Synopsis

Publication

Les Petits hommes font la bombe 
Septième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Publication

La Reconstruction d'Eslapion 
Neuvième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1971).

Synopsis

Publication

La Cloche de Rochafleur sur mer 
Onzième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Résumé 
Dans l'école de Rochafleur sur mer, les enfants et l'instituteur sont tristes : la cloche de l'école est fêlée. Ils feraient bien un spectacle pour avoir de quoi la remplacer, mais qu'est-ce qui ferait venir les gens ? Renaud entend cela et leur suggère incognito de monter Blanche-Neige. Le soir de la représentation, les petits hommes "s'invitent" en tant que Sept Nains. Le spectacle est un succès et la cloche est enfin rénovée, sans que personne comprenne qui étaient ces nains si bien réussis.

Publication

Dans les griffes du rapace 
Douzième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Publication

Le Secret de l'arbre tordu 
Quatorzième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Résumé 
La nuit de Noël, Charlie et Jojo s'ennuient dans leur internat. Ils décident de fuguer et trouvent, dans une grotte sous un arbre tordu, l'atelier secret où les Petits Hommes fabriquent des boules de Noël. Renaud le leur fait visiter.

De retour à l'internat, les deux enfants découvrent que "quelqu'un" a livré un sapin tout décoré et que, touché, le concierge leur a préparé un magnifique souper.

Publication 
 In Les Meilleurs Récits du Journal de Spirou, n°1 (1978), pp. 32-36.

Un voyage schtroumpf 
Vingt-sixième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1976).

Synopsis

Publication

C'est la fête 
Vingt-neuvième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1976).

Synopsis 
Redoutant de passer inaperçus comme lors des célébrations du n°1000 du Journal de Spirou, Renaud et ses comparses décident de réduire quelques autres héros de la revue pour organiser une fête à leur mesure. Seul Gaston Lagaffe n'y prendra pas part, car il reprend sa taille normale une fois arrivé à Eslapion... c'est un irréductible gaffeur.

Publication

L'Enfer vert 
Trente-et-unième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Le Pirate des campagnes 
Trente-quatrième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Les Locataires de Noël 
Trente-septième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1979).

Synopsis

Publication

Le Jogging de la mort 
Soixante-sixième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (2004).

Synopsis

Publication 

 
Petits Hommes, Les